Пири́н — горный массив, расположенный на юго-западе Болгарии;
 Пирин (гора)
 Пирин (национальный парк)
 Пирин (село, Болгария)
 Пирин (село, Босния и Герцеговина)

См. также 
 Пиринец